Креновице могу бити:

 Креновице (Вишков), насељено мјесто у округу Вишков, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Креновице (Писек), насељено мјесто у округу Писек, Јужночешки крај, Чешка Република
 Креновице (Преров), насељено мјесто у округу Преров, Оломоуцки крај, Чешка Република